Marquay puede referirse a: 

 Marquay, comuna francesa situada en Dordoña.
 Marquay, comuna francesa situada en Paso de Calais.